Amerikai Egyesült Államok
Union Valley (Észak-Karolina)
Union Valley (New Jersey)
Union Valley (Texas)
Union Valley (Kaufman megye, Texas)